Шти́рія () — власна назва.

Топоніми

Штирія — земля на південному сході Австрії.
 Верхня Штирія — північно-західна Штирія.
 Центральна Штирія / Середня Штирія — південно-західна Штирія.
 Західна Штирія — землі на захід від Граца.
 Східна Штирія — землі на схід від Граца.
 Штирія — райхсгау в анексованій Німеччиною Австрії.

 Штирійська марка. 
 Штирійське герцогство.

Нижня Штирія / Словенська Штирія — історичний регіон на північному сході Словенії.

Інше 
 6482 Штирія — астероїд.
 Штирійська пантера — символ Штирії.